Edelény steht für:

 Edelény, ungarische Stadt
 Kleingebiet Edelény, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
 Kreis Edelény, aktueller Kreis in Ungarn